Sütő András (1927–2006) író
 Sütő András (1946) Széchenyi-, Akadémia és MTA Fizikai-díjas fizikus, kutatóprofesszor
 Sütő András (1989) színész